Спивако́вский — фамилия.

Известные носители:
 
 Спиваковский, Адольф (1891—1958) — австралийский вокальный педагог российского происхождения, один из братьев Спиваковских.
 Спиваковский, Арнольд Арнольдович (1967—2019) — предприниматель, директор гостиниц.
 Спиваковский, Владимир Михайлович (род. 1952) — украинский предприниматель, писатель, дважды рекордсмен книги рекордов Гиннесса.
 Спиваковский, Даниил Иванович (род. 1969) — российский актёр театра и кино, Заслуженный артист России (2007).
 Спиваковский, Исаак (1902—1977) — австралийский музыкальный педагог, российского происхождения, один из братьев Спиваковских.
 Спиваковский, Майкл (1919—1983) — британский скрипач, дирижёр и композитор российского происхождения. Племянник братьев Спиваковских.
 Спиваковский, Тосси (1906—1998) — американский скрипач и музыкальный педагог российского происхождения, один из братьев Спиваковских.
 Спиваковский, Яша (1896—1970) — австралийский пианист российского происхождения, один из братьев Спиваковских.

Спиваковская 
 Спиваковская, Алла Семёновна (род. 1947) — доктор психологических наук, профессор Московского университета, практикующий психотерапевт.
 Спиваковская, Клара Давыдовна (1893—1963) — примадонна Венской оперы в 1920—1930 гг., жена советского дипломата С. С. Александровского.

См. также